Крижай () — словенская фамилия. Известные носители:

 Крижай, Боян (род. 1957) — словенский горнолыжник, выступавший за Югославию.
 Крижай, Иосип (1911-1948) — югославский словенский пилот, участник Гражданской войны в Испании и Второй мировой войны. 
 Крижай, Иосип — югославский певец оперы (бас).